Archelaïs steht für:

 Archelaïs, byzantinischer Name von Aksaray, Ort in der Türkei
 Archelaïs (Judäa), antiker Ort in Judäa
 Titularbistum Archelaïs